Birga steht für
Birga, Birkach (Lehrberg), (umgangssprachlich), Ortsteil in Bayern
Birga (Gemeinde Birgitz), Siedlung in der Gemeinde Birgitz, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
Hohe Birga, Hügel mit eisenzeitlicher Siedlung bei Birgitz, Tirol
Birga, Namensvariante von Brigitte